Mühldorf  je jméno těchto sídel v Německu a v Rakousku:

 Mühldorf am Inn – město v Bavorsku; nedaleko od města se odehrála roku 1322 bitva u Mühldorfu
 Mühldorf (Korutany) – město v Korutanech
 Mühldorf (Kraňsko) – město v Kraňsku
 Mühldorf (Dolní Rakousy) – město v Dolních Rakousech
 Mühldorf bei Feldbach – město ve Štýrsku
 Mühldorf – dřívější název zaniklé vesnice Mlýnská ve vojenském újezdu Hradiště v okrese Karlovy Vary

Externí odkazy